Edwin De Haven (1816-1875), explorateur américain,
 Franklin De Haven (1856-1934), peintre américain.
 
Patronyme anglais